William Vesey-FitzGerald (2. baron FitzGerald i Vesey)
 William Vesey-FitzGerald (administrator kolonialny)